Pteroclidiformes este un ordin de păsări care cuprinde o singură familie, Pteroclidae (sau Pteroclididae), numite „găinușe de pustiu” care cuprinde cca. 16 specii, care se aseamănă cu galinaceele, dar mai ales cu porumbeii cu care nu sunt înrudite. Aceste păsări sunt răspândite în regiunile de stepă și de deșert, din Europa până în Asia de Sud, Asia Centrală, Africa de Sud și Madagascar. Acestea sunt păsări de talie mijlocie având o greutate între 150 - 400 g, au capul mic, ciocul scurt, aripile sunt lungi și ascuțite, picioarele scurte și acoperite cu pene până  la degete care în mod frecvent sunt numai trei iar al patrulea este redus (atrofiat). Coloritul penelor este un colorit de camumflaj care imită culoarea mediului în care duc o viață terestră. Ouăle depuse de femelă rezistă la variațiile mari de temperatură din ținuturile aride unde trăiesc. Puii sunt nidifugi. Hrana păsărilor constă mai ales din semințe, dar consumă și insecte. O caracteristică interesantă la aceste păsări este transportul apei necesar puilor. Adulții au în regiunea abdominală, unele pene transformate pe care la locul de adăpare le îmbibă cu apă ca pe un burete, putând transporta astfel apa la distanțe mari unde puii o vor suge cu lăcomie.

Sistematică 

Familia Pteroclididae
 Genul Syrrhaptes (găinușele de stepă)
 S. paradoxus
 S. tibetanus
 Genul Pterocles (găinușele zburătoare)
 P. alchata
 P. burchelli
 P. coronatus
 P. decoratus
 P. exustus
 P. gutturalis
 P. namaqua
 P. orientalis
 P. personatus
 P. quadricinctus
 P. senegallus
 Subgenul Nyctiperdix
 P. lichtensteinii
 P. bicinctus
 P. indicus

Referințe

Legături externe 

 Sandgrouse videos on the Internet Bird Collection
 Gangas
 Imágenes y videos de gangas en IBC.

Pteroclidiformes